Ани Хоанг (Софија, 1. август 1991) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Лекарство за мъж}- (2013)

Спотови

Тв верзије

Референце 

Рођени 1991.
Софијци
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи